

Patronyme 

 Louis Benoist de La Grandière (1703-1788), politicien et avocat français
 Étienne Benoist de La Grandière (1733-1805), personnalité politique (fils du précédent)
 Auguste Benoist de La Grandière (1833-1879), médecin français

 Charles-Marie de La Grandière (1729-1812), officier de marine français
 Hercule-Gilles de La Grandière, (1736-1794) aristocrate et militaire angevin guillotiné durant la Révolution française
 Pierre-Paul de La Grandière (1807-1876), amiral français
 Palamède de La Grandière (1881-1947), personnalité politique française
 Roger de La Grandière (1916-1944), lieutenant-parachutiste SAS des Forces Françaises Libres

Toponyme 

 Château de la Grandière, situé à Grez-Neuville en Maine-et-Loire, en France ;
 Dolmen de la Grandière, situé à Joué-du-Bois dans l'Orne, en France.

Navires 
 , plusieurs navires de la Marine française

Notes et références